È stato Presidente del Governo dall'8 marzo al 7 dicembre 1922.

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Capi di governo della Spagna